Wolf Heinrich von Baudissin kan syfta på flera personer:

 Wolf Heinrich von Baudissin den äldre (1579-1646), tysk fältmarskalk i Trettioåriga kriget.
 Wolf Heinrich von Baudissin den yngre (1671-1748) sachsisk generallöjtnant.
 Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin (1789-1878), tysk riksgreve, översättare och författare.